El Torneig de Doha 2018, també anomenat Qatar Total Open 2018, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als Premier 5 Tournaments de la WTA. La setzena edició es va celebrar entre el 12 i el 18 de febrer del 2018, al Khalifa International Tennis and Squash Complex de Doha, Qatar.

La txeca Petra Kvitová va guanyar el segon títol de la temporada encadenant 13 victòries consecutives.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
WTA Tour 2018